Untitled — девятый студийный альбом R&B певца R. Kelly, релиз состоялся 30 ноября 2009 года в Великобритании, и 1 декабря в США. Альбом дебютировал на # 4 в Billboard 200, продажи: 110000 копий в первую неделю. Диск в настоящее время продан 300000 копий.

Синглы 
Первый сингл альбома Number One (feat Keri Hilson), был выпущен 28 июля 2009 года. Видео было выпущено 18 Августа.

Список композиций

Позиция в Чартах

Примечания 

Альбомы 2009 года
Альбомы R. Kelly
Альбомы Jive Records
Альбомы, спродюсированные R. Kelly